

Niemcy 
1 gmina:
 Schmalensee – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

1 jezioro:
 Schmalensee – jezioro w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

Osoby 
 Richard Schmalensee – amerykański ekonom